Włodzimierz Baczyński, urzędnik w II Rzeczypospolitej
 Włodzimierz Baczyński (1893-), oficer lotnictwa Wojska Polskiego II RP
 Włodzimierz Jan Baczyński (1899-), oficer piechoty i żandarmerii Wojska Polskiego II RP z tytułem doktora
 Włodzimierz Baczyński, pułkownik Wojska Polskiego III RP